Grabowsky ist ein Familienname. Zu Herkunft und Bedeutung siehe Grabowski.

Namensträger 
 Adolf Grabowsky (1880–1969), deutscher Politikwissenschaftler
 Friedrich Grabowsky (1857–1929), deutscher Zoologe
 Jessica Grabowsky (* 1980), finnische Schauspielerin
 Meyer Grabovsky (1905–1963), israelischer Politiker, siehe Meir Argov
 Paul Grabowsky (* 1958), australischer Jazzmusiker, Arrangeur und Komponist
 Volker Grabowsky (* 1959), deutscher Sprachforscher

Familienname
Wohnstättenname
Polnischer Personenname